Мидия може да се отнася за:
 Мидия (държава), древна държава на територията на днешен Западен Иран;
 Мидия (Турция), град в Източна Тракия, Турция
 Мидия (Румъния), пристанищен град в Румъния